

Населені пункти та їхні частини

 Чарна-Весь — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Чарна-Весь — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Чарна-Весь — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Чарна-Весь — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Чарна-Весь — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Чарна-Весь — частина села Любча в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки